Termin  ima više značenja.

 UDP-N-acetilglukozaminska 4,6-dehidrataza (inverzija konfiguracije), enzim
 Pandžabski školsko obrazovni odbor ()